Jacques Mieses (geboren Jacob Mieses, Leipzig, 27 februari 1865 — Londen, 23 februari 1954) was een Duits-Brits schaker. Omdat Joden steeds meer vervolgd werden, verliet Mieses Duitsland in 1938. Hij emigreerde naar Engeland en nam eind jaren veertig het Britse staatsburgerschap aan.

Hij heeft veel voor de schaaktheorie betekend en aan de schaakliteratuur bijgedragen.

De Mieses variant in de schaakopening Schots wordt vaak gespeeld: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 ed 4.Pd4 Pf6 5.Pc6 bc 6.e5

Externe links 
 
 
  Jaques Mieses op Mieses.info

Brits schaker
Duits schaker
Schaakgrootmeester